Мюэ () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мюэ, Анна Мария (род. 1985) — немецкая актриса.
 Мюэ, Ульрих (1953—2007) — немецкий актёр театра и кино.